Косарово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 32,9 км, до центра муниципального образования Хорошево — 11,3 км. Ближайшие населённые пункты — Евсюково, Муравьево, Суворово.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

История 

В «Родословии Вологодской деревни» указано, что в 1628 году деревня Косарево являлась светской вотчиной в Комельской волости Вологодского уезда.

В Косарово родились три Героя Социалистического Труда:
 Чечулин, Михаил Григорьевич (1894—1985) — бригадир колхоза «Аврора»,
 Карзанова, Анна Александровна (1909—1985) — звеньевая колхоза «Ударник»
 Калин Н.Г (1909—1976)

Примечания

Литература

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района